Zhenxing (鎮星) est un des noms traditionnels de la planète Saturne dans l'astronomie chinoise ;
 Le district de Zhenxing (振兴) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme